Санто Томас де Ариба има више значења:

 Санто Томас де Ариба (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас де Ариба (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику